Passetto – località di Cavarzere in provincia di Venezia
 Passetto – quartiere e spiaggia di Ancona
 Passetto di Borgo – zona di Roma